Сборная Гернси по шахматам представляет Гернси на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Гернси. Наивысший рейтинг сборной — 2092. (2000)

Шахматная олимпиада

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 

На шахматных олимпиадах чаще других за сборную выступал Peter Rowe (9 раз, 1996-2012)

Трансферы 

На олимпиадах с 1982 по 1994 года гернские шахматисты играли за объединённую сборную Джерси—Гернси.

Примечания

Ссылки 

 Шахматная федерация Гернси

Г
Шахматы в Великобритании